Socet se poate referi la:
 Socet (), județul Bihor
 Socet (), județul Hunedoara

Vezi și 
 Socetu

Toponime românești